Pjesma Eurovizije 2004. je 49. izdanje Eurovizije održano u Abdi İpekçi Areni, Istanbul, Turska. Finale je održano u subotu, 15. svibnja, a polufinale u srijedu, 12. svibnja. TV kuća domaćin bila je TRT. Ukrajinska predtsvnica Ruslana je sa svojom pjesmom "Wild Dances" pobijedila na natjecanju s dobivenih 280 bodova, ispred predstavnika Srbije i Crne Gore Željka Joksimovića koji je dobio 263 boda. Zanimljivo je da je ovo tek drugi nastup Ukrajine na ovom natjecanju. Na natjecanju je predstavljen i novi logo. Sastojao se od riječi Eurovision Song Contest, ispod kojih je pisalo mjesto i godina održavanja. Slovo V u riječi Eurovision imalo je oblik srca u kojemu se nalazila zastava države domaćina. Geslo natjecanja bilo je "Under The Same Sky" (engleski "Pod istim nebom"), a zalagalo se za ujedinjenu Europu i Tursku kao dio takve Europe.

Ovo je ujedni bilo i prvo natjecanje koje se održalo u dvije večeri. Polufinale održano je u srijedu, a u subotu je održano finale. Direktni plasman u finale imale su države Velike četvorke: Španjolska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka, te prvih 10 država s prošlogodišnjeg natjecanja u Rigi, Latvija. Na natjecanju su bile 4 države debitantkinje, Albanija, Andora, Bjelorusija i Srbija i Crna Gora, a Monako se vratio na natjecanje nakon punih 25 godina. Svih 36 sudionica imale su pravo glasovanja i u finalu i u polufinalu. Ovo je ujedno i prvo natjecanje na kojem su svih 36 sudionica glasovale preko javnog telefonskog glasovanja. No, Francuska, Poljska i Rusija nisu prenosile polufinale (jer u njemu nisu sudjelovale), tako da u njemu nisu ni glasovale, ali preostale 33 sudionice su glasovale. 

Voditelji natjecanja bili su Korhan Abay i Meltem Cumbul. Na početku polufinala, Maltem Cumbul je zagriao publiku pjesmom "Volare" koju je na istom natjecanju 1958. izveo Domenico Modugno. Kao uvodni program u finalu nastupila je Sertab Erener sa svojim pjesmama "Everyway That I Can" i "Leave", dok je kao show program nastupala turska plesna grupa Fire of Anatolia. 

Sat vremena nakon emitiranja polufinala, EBU je otkrila da je bilo problema s prebrojavanjem glasovanja u Hrvatskoj i Monaku. Digame, ogranak Deutsche Telekoma, koji je bio zadužen za prebrojavanje glasova, izjavio je da je imao problema sa softverom za prebrojavanje glasova, te da je bilo problema sa SMS glasovima iz Hrvatske. Kao posljedica toga, neki glasovi nisu zbrojeni u konačni zbroj. Kada su i ti glasovi dodani, otkrilo se da oni ne bi utjecali na prolaz nijedne zemlje sudionice.

Zanimljivo je da je i Srbija i Crna Gora u polufinalu bila 1. s 263 boda, dok je u finalu završila na drugom mjestu s isto toliko bodova, i to iza Ukrajine, koja je u polufinalu bila 2.

Polufinale
Označene države su se plasirale u finale

Finale
Podebljane zemlje su se direktno kvalificirale za finale 2005. godine

Sustav glasovanja

Zbrajanjem telefonskih glasova, svaka država je dala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 bodova pjesmama koje su smatrali najboljim.

Tablica glasovanja

Predstavnici

Predstavnici su one osobe koje su na Euroviziji prenosile službene glasove njihove zemlje.

  - Zhani Ciko
  - Pati Molné
  - Dodo Roscic
  - Martine Prenen
  - Mija Martina
  - Denis Kurian
  - Loukas Hamatsos
  - Camilla Ottesen
  - Maarja-Liis Ilus
  - Anna Stenlund
  - Alex Taylor
  - Alexis Kostalas
  - Barbara Kolar
  - Johnny Logan
  - Sigrun Osk Kristjansdottir
  - Merav Miller
  - Lauris Reiniks
  - Rolandas Vilkoncius
  - Karolina Petkovska
  - Clair Agius
  - Anne Allegrini
  - Esther Hart 
  - Ingvild Helljesen
  - Thomas Anders 
  - Maciej Orłoś
  - Isabel Angelino
  - Andreea Marin Bănică
  - Jana Čurikova
  - Peter Poles
  - Nataša Miljković
  - Anne Igartiburu
  - Jovan Radomir
  - Emel Aykanat
  - Meltem Ersan Yazgan
  - Lorraine Kelly
  - Pavlo Šijlko (DJ Paša)

Karta

Zeleno = Države sudionice
Žuto = Države koje su sudjelovale prije, ali ne ove godine
Crveno = Države koje su sudjelovale u polufinalu, ali se nisu kvalificirale u finale

Vanjske poveznice
 Službene stranice
 Priopćenje EBU-a vezano za probleme pri glasovanju u polufinalu 
 Detalji o natjecanju 
 Video (BBC Eurovision 2004) (Realplayer)

Izbori za pjesmu Eurovizije
Manifestacije u Turskoj